Rally de Madrid o Rally Villa de Madrid, es el nombre de diferentes pruebas de rally realizadas en la Comunidad de Madrid que recibieron este nombre de manera oficial o coloquialmente:

 Rally Valeo, entre 1992 y 2003 se le conoció como Rally de Madrid o Rally Villa de Madrid.
 Critérium Luis de Baviera, recibió el nombre de Rally Villa de Madrid en la edición de 1985.
 Rally de Madrid-La Alcarria, prueba que en 2004 fue puntuable para el campeonato de España.
 Rally Comunidad de Madrid, disputado desde 2010.
 Rally Shalymar, disputado entre 1969 y 1983, luego entre 2006 y 2009.
 Rally de Tierra de Madrid, varios rallies que se disputaron con este nombre en Madrid y puntuables para el campeonato nacional de tierra: 1984-1993, 1995, 2002-2005, 2007, 2008, 2018.